Жулінський Анатолій Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Жулінський Микола Васильович (нар. 1953) — художник монументально-декоративного мистецтва, живописець, член Національної спілки художників України, Заслужений діяч мистецтв України.
 Жулинський Микола Володимирович (1991—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жулинський Микола Григорович (нар. 1940) — український літературознавець і політик. Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 Жулинський Лев О. — український актор, батько акторів трупи Саксаганського — О. Л. Жулинського і Р. Л. Чичорського.
 Жулинський О. Львович — український актор. Працював у трупах П. Саксаганського, М. Кропивницького, в Товаристві українських артистів під орудою І. Мар'яненка, в Народному театрі. Брат Р. Л. Чичорського.

Примітки